Бернсајд има више значења:
 Бернсајд (Аризона)
 Бернсајд (Кентаки)
 Бернсајд (Пенсилванија)